Raus kan syfta på:

 Raus socken – en socken i Skåne
 Raus landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1971
 Raus församling – en församling i Helsingborgs kontrakt
 Raus kyrka – en kyrkobyggnad i Raus i Lunds stift
 Raus distrikt – ett distrikt i Helsingborgs kommun och Skåne län 2016–
 Raus plantering – en stadsdel i södra Helsingborg